Огублённый (огу́бленный) гласный переднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, используемый в речи на некоторых языках.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 

Гласные верхнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные переднего ряда